Romanowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda. Dawniej Romanowszczyzna I.
 Romanowszczyzna – przystanek kolejowy w lasach pomiędzy miejscowościami Hajniniec i Kurszynowicze, w rejonie lachowickim na Białorusi
 Romanowszczyzna – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
 Romanowszczyzna II  – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.